
На́па () может означать:

Топонимы Калифорнии (США) 
 Напа — округ.
 Напа — город, столица одноимённого округа.
 Напа — долина в одноимённом округе, известная своими виноградниками и вином.
 Напа — река.

Люди 
  (род. 1992) — австралийский регбист.
  (род. 1978) — зимбабвийский и британский боксёр.

Корабли США 
  — монитор, служивший с 1864 по 1875 года.
  — буксир, служивший с 1919 по 1929 и с 1939 по 1942 года.
  — военный (атакующий) корабль, служивший с 1944 по 1946 года.
  — паром, работающий с 1999 года.

Прочее 
  — ген.

См. также 
 Нап — потомок царя Скифа
 Наппа — разные значения